Молдовіца () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Молдовіца () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративний центр комуни Молдовіца.
 Молдовіца () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Адміністративно підпорядковується місту Молдова-Ноуе.